Ке́вин Макка́рти (,  — ) — американский актёр.

Биография 
Начинал свою карьеру в бродвейских театрах, дебютировал в кино в 1944 г., снялся почти в двухстах картинах.

Мировую известность ему принесла роль доктора Майлза Беннеля в научно-фантастическом фильме 1956 года «Вторжение похитителей тел». После выхода фильм провалился в прокате, поскольку, по мнению критиков, был слишком невыразительным для аудитории того времени. Позже, однако, картина приобрела культовый статус и в 1994 году была помещена в Национальный кинореестр Библиотеки Конгресса США.

После «Вторжения похитителей тел» последовали роли в десятках как малозаметных фильмов, так и многочисленных кинохитов — «Неприкаянные», «Пиранья», «Мамочка». Снимался также и в сериалах — «Миссия невыполнима», «Династия», «Она написала убийство». Один из постоянных актёров режиссёра Джо Данте («Пираньи», «Вой», «Внутреннее пространство»). Кроме того, актёр пробовал писать сценарии, по одному из них был снят боевик «Бегущая мишень» (1987). Среди его продюсерских работ — кинолента «Смерть коммивояжера».

Вплоть до своей смерти он работал в кинематографе. Его последними работами являются картины «The Ghastly Love of Johnny X» и «Drawback» 2010 года.

24 октября 2009 года Маккарти был удостоен награды на Международном кинофестивале в Форт-Лодердейле во Флориде.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США